Tanandava – comune del distretto di Andapa, Madagascar
 Tanandava – comune del distretto di Bekily, Madagascar
 Tanandava Sud – comune del Madagascar